Ellman ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan A. Ellman (* 1962), US-amerikanischer Biochemiker und Pharmakologe
 Liberty Ellman (* 1971), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Louise Ellman (* 1945), britische Politikerin und Unterhaus-Abgeordnete

Siehe auch:
 Ellmann
 Ellmans Reagenz